

Anno 
 127 o 127 a.C.

Automobilismo
 Fiat 127, automobile prodotta dalla Fiat dal 1971 al 1987

Codici 
 127  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bornheim in Germania

Matematica 
 127 – numero

Fotografia
 127 è un tipo di pellicola fotografica